HD 219077 — звезда, которая находится в созвездии Тукан на расстоянии около 95,7 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HD 219077 — звезда 6,12 видимой звёздной величины; впервые в астрономической литературе упоминается в каталоге Генри Дрейпера, изданном в начале XX века. Это довольно старый (возрастом около 8,9 млрд лет) жёлтый карлик, имеющий массу и радиус, равные 1,05 и 1,91 солнечных. Температура поверхности HD 219077 составляет около 5940 кельвинов. Светимость звезды превышает солнечную в 2,66 раза.

Планетная система 
В 2012 году группой астрономов, работающих со спектрографом CORALIE, было объявлено об открытии планеты HD 219077 b в системе. Это газовый гигант, превосходящий по массе Юпитер в десять с лишним раз. Планета обращается по сильно вытянутой эллиптической орбите на расстоянии 6,22 а.е. от родительской звезды, совершая полный оборот за 5501 суток. Открытие планеты было совершено методом доплеровской спектроскопии.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Тукана

Ссылки 
 HD 219077 в Энциклопедии экстрасолнечных планет
 HD 219077 на сайте Планетные системы

220773
Планетные системы